«Wrapped in Red» — шостий студійний та перший різдвяний альбом американської поп-рок співачки Келлі Кларксон. В США альбом вийшов 25 жовтня 2013 року.

Список композицій

Чарти

Примітки 

Альбоми Келлі Кларксон
Альбоми RCA Records
Різдвяні альбоми